Felipe de Orleans (en francés Philippe d'Orléans; París, 24 de agosto de 1838 - Surrey, 8 de septiembre de 1894) fue conde de París y pretendiente al trono de Francia. Era nieto de Luis Felipe I de Francia, e hijo de Fernando Felipe de Francia y de Elena de Mecklemburgo-Schwerin. Tras la muerte prematura de su padre en 1842 en un accidente, se convirtió en príncipe real (príncipe heredero) de Francia. Pretendiente orleanista al trono de Francia, fue conocido por sus partidarios como Luis Felipe II de 1848 a 1883, y como Felipe VII de 1883 a 1894.

Biografía

Trayectoria militar y política 

Aunque en los días posteriores a la abdicación de su abuelo en 1848 hubo intentos de colocarlo a él en el trono bajo la regencia de su madre, el plan no fructificó. Él y sus partidarios desistieron finalmente en sus intentos y abandonaron Francia, mientras se proclamaba la Segunda República Francesa.

Historiador, reportero y demócrata, el conde de París sirvió como oficial voluntario en el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos junto con su hermano, Roberto de Orleans, Duque de Chartres. Como Capitán Felipe de Orleans, el conde de París sirvió en la plantilla de la comandancia del Ejército de Potomac bajo las órdenes del General George McClellan para la campaña peninsular. Su historia sobre esta guerra está considerada como un importante referente.

En 1873, anticipándose a la restauración de la monarquía la mayoría monárquica de la Asamblea Nacional elegida tras la caída de Napoleón III, el Conde de París retiró sus derechos al trono francés en favor del demandante legitimista, Enrique de Borbón, Conde de Chambord. Ello se debió a que, al carecer de hijos, al morir Enrique el trono pasaría a Felipe, reuniendo las dos herencias monárquicas francesas, la legitimista y la orleanista, pero el conde de Chambord rechazó reconocer la tricolor como la bandera oficial francesa, acabando con las esperanzas de una restauración.

Murió el conde de Chambord en 1883 sin haber reconocido como sucesor al conde de París, y aunque algunos de los monárquicos franceses lo aceptaron como Luis Felipe II, la sucesión fue disputada por los carlistas, descendientes directos por línea masculina de Luis XIV por la rama de los borbones españoles.

El conde de París vivió en Sheen House, Inglaterra, donde su abuelo había buscado refugio tras su abdicación. Pasó los últimos años de su vida en el castillo de Stowe House. Tenía alquilada esta propiedad a los herederos del duque de Buckingham.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en 1864 con su prima carnal, la Princesa María Isabel de Orleans, hija de su tío Antonio de Orleans, duque de Montpensier, el menor de los hijos del rey Luis Felipe, y de la infanta Luisa Fernanda de España.

De esta unión nacieron ocho hijos:

 Amelia de Orleans (1865-1951), casada con el rey Carlos I de Portugal. Con descendencia.
 Luis Felipe, duque de Orleans (1869-1926), casado con la archiduquesa María Dorotea de Austria. Sin sucesión.
 Elena de Orleans (1871-1951), casada con Manuel Filiberto de Saboya-Aosta. Con sucesión.
 Carlos de Orleans (1875-1875), muerto joven.
 Isabel de Orleans (1878-1961), casada con Juan de Orleans, duque de Guisa.
 Jaime de Orleans (1880-1881), muerto joven.
 Luisa de Orleans (1882-1958), en 1907 contrajo matrimonio con Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias. Con descendencia (fueron los padres de María Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y por lo tanto abuela de don Juan Carlos I).
 Fernando de Orleans (1884-1924). Casado con María Isabel González de Olañeta e Ibarreta, III marquesa de Valdeterrazo, en 1921. No tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón en Francia
Pretendientes orleanistas al trono francés
Duques de Montpensier (casa de Orleans)
Nacidos en París